Heiller ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heiller (1923–1979), österreichischer Komponist, Organist und Musikpädagoge
 Erna Heiller (1922–2007), österreichische Konzertpianistin und Cembalistin
 Karl Heiller (1811–1889), Titular-Bischof und Stadtpfarrer zu Preßburg